Ольвія — грецьке місто-колонія.
 Ольвія — пам'ятна монета, випущена Національним банком України.
 Ольвія — національний історико-археологічний заповідник.
 Ольвія — порт.